Rebane est un patronyme estonien signifiant « renard ». Il est notamment porté par :

Alfons Rebane (1908–1976), commandant militaire estonien
Bill Rebane (born 1937), réalisateur, producteur, scénariste et auteur
Hans Rebane (1882–1961), homme politique et diplomatique estonien, ancien ministre des Affaires étrangères
Karl Rebane (1926–2007), physicien estonien
Ljubov Rebane (1929–1991), physicienne estonienne

Patronyme estonien